Нарцисс Збожевский () — российский архитектор XIX века.

Биография 
Поляк по происхождению. С 1835 года — ученик Императорской академии художеств в Санкт-Петербурге.

В 1839 получил звание «вольного художника», в 1844 — «предназначенного для подготовки академиком».

В качестве архитектора работал в Пятигорске, позже в строительной комиссии в Москве. Был помощником у А. С. Никитина.

В 1846—1847 годах спроектировал перестройку и расширение церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове. В трапезной были устроены два придела: Св. Николая и Св. Сергия.

В 1854—1855 стал младшим архитектором управления 2 округа военных поселений.

В 1850 выехал в Царство Польское и поселился в Варшаве, где по его проекту в 1859—1861 был построен Петербургский вокзал (уничтожен в начале августа 1915 года).

После 1863 года — городской архитектор Томска.

С 1872 работал в Москве, был назначен архитектором при совете (правительстве) города.

Избранные работы 
 Реконструкция зданий на ул. Остоженка (Москва)
 Здание пожарного депо в Алексеевском монастыре
 колокольня Туро-Серпуховской церкви
 церковь на Богородском кладбище (Москва)

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Архитекторы XIX века
Архитекторы Российской империи
Архитекторы Москвы
Архитекторы Варшавы
Архитекторы Томска
Выпускники Императорской Академии художеств